Корнелис Галле Старший (,   —  ) — фламандский художник и график эпохи барокко.

Жизнь и творчество 
Корнелис Галле родился в семье художника с давними традициями. Его отцом был известный график Филипп Галле, брат Теодор Галле и сын Корнелис Галле Младший также были художниками. Особенную славу ему принесли его гравюры по меди по мотивам картин П. П. Рубенса. После своей поездки в Италию и пребывания в Риме (совместно с братом Теодором) К. Галле привозит домой, в Нидерланды, многочисленные свои графические работы по произведениям итальянских мастеров — Аннибале Карраччи, Рафаэля, Тициана, Гвидо Рени, Якопо Бассано и других. Был автором ряда графических серий для коллекционеров.

Литература 
 
 Wolf Stadler u. a.: Lexikon der Kunst 5. Gal — Herr. Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, ISBN 3-86070-452-4, S. 5.

Галерея

Примечания 

Художники Фландрии
Графики Фландрии
Художники барокко